Cayne est un patronyme porté notamment par :

 Candis Cayne (1971-), actrice américaine ;
 Jimmy Cayne (1934-2021), homme d'affaires américain.